Olmert nebo Ollmert je příjmení, které nosí více osobností:

Olmert 
 Aliza Olmertová
 Amram Olmert
 Dana Olmertová
 Ehud Olmert (* 1945) – izraelský politik a premiér
 Jarden Olmert
 Josef Olmert
 Michael Olmert
 Mordechaj Olmert (1908–1998) – izraelský politik a poslanec

Ollmert 
 Karl Ollmert (1874–1965)

Židovská příjmení